Люстра — многозначное понятие.

 Люстра — секвойя, стоящая в Леггетте, Калифорния, США.
 Люстра  — подвесной потолочный светильник, предназначенный для создания бестеневого освещения.